Az ötödik pecsét, Sánta Ferenc regénye
 Az ötödik pecsét, a regényből készült film